Jabučje (miasto Kragujevac) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac
 Jabučje (gmina Lajkovac) – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w gminie Lajkovac